Вредико́ны (, в русской телевизионной версии 6-го канала — Вредиконы) — роботы, трансформирующиеся в зверей, обитатели вымышленной «Вселенной трансформеров». Название происходит от сочетания английских слов «predators» и «constructions» (то есть, приблизительно означает «роботы-хищники»). (В некоторых переводах употребляется название «хищероны»). Эмблема — голова осы.

История предаконов

«Трансформеры (Generation 1)» 
Впервые предаконы появились в третьем сезоне мультсериала «Трансформеры: Первое поколение». Они принадлежали к фракции десептиконов и обладали способностью объединяться в мощный гештальт, именуемый Предакингом/Вредителем (). От других десептиконов отличались тем, что не имели альт-формы транспортного средства.

«Эра зверей» 
В мультсериалах из цикла «Эра Зверей» («Битвы Зверей», «Зверороботы») предаконы — особая раса трансформеров. По своему происхождению они — отдалённые потомки десептиконов. В отличие от последних, тела предаконов размерами немногим превышают человеческие, и они утратили способность к слиянию и образованию гештальтов. Кроме того, они не являются уже чисто механоидной формой жизни, поскольку обладают ДНК. Трансформируются преимущественно в рептилий и насекомых.
Предаконы уже давно мирно живут на Кибертроне по соседству с максималами, потомками автоботов. Всё же, по крайней мере, часть из них придерживается мнения, что максималы незаконно захватили планету и эксплуатируют их род, в то время как они, будучи наследниками легендарных десептиконов, по праву должны господствовать над Кибертроном. Однако для этого нужны огромные запасы энергии, которой на Кибертроне недостаточно. Поэтому честолюбивый генерал Мегатрон (тёзка и потомок лидера десептиконов) со своими сообщниками отправляется на поиски энергоресурсов, предварительно похитив древний артефакт, на котором указаны координаты самой богатой энергоном планеты — Земли. Ему удаётся найти Землю (хотя он далеко не сразу догадался, что планета, на которую они прибыли — это именно Земля). Однако, как выясняется в дальнейшем, планы Мегатрона не сводятся только к получению необходимой энергии — он предпринимает попытку изменить сам ход истории, сделав так, чтобы максималы вообще никогда бы не смогли появиться…

До «Beast Machines» у предаконов не было единого лидера. Ими руководил Совет Трёх, иначе Трипредакус (). Неизвестно, как и почему именно эти деятели стали доминировать, тем более, что они, как выясняется, по своему происхождению вообще не имеют никакого отношения к десептиконам, будучи на самом деле потомками Юникрона.

В сериале «Зверороботы» предаконы, как и максималы, были фактически уничтожены Мегатроном, став жертвами изобретённого им техновируса, парализующего механизм трансформации. Их «искры» были изъяты из тел и заключены в гигантский контейнер. Мегатрон задумал объединить их все в самом себе, чтобы обрести небывалое могущество, но его планы были разрушены Оптимусом Праймалом.

«Трансформеры: Автороботы» 

В этом сериале предаконы существуют одновременно с десептиконами. По размеру они точно такие же, как и десептиконы, но уступают им по силе и техническим возможностям, и поэтому, хотя у них один и тот же командир — Мегатрон, между предаконами и десептиконами идёт постоянное соперничество, которое играет на руку автоботам, поскольку не позволяет их врагам объединиться.

«Трансформеры: Анимация» 
В этом сериале предаконы — трансформеры-мутанты, которые имеют альтернативный режим различных насекомых. Здесь их только двое — Блэкарахния и Оспинатор. В четвёртом сезоне ожидалось появление целой армии, однако этот сезон так и не был снят. Тем не менее, эта задумка была реализована в комиксах по сериалу, а затем — в сериале «Transformers: Prime».

«Трансформеры: Прайм» 
Здесь предаконы — могучие и свирепые драконоподобные монстры. Когда-то они были самыми опасными хищниками на Кибертроне, но с течением времени вымерли. Спустя много тысяч лет десептиконский учёный Шоквейв вознамерился клонировать древних хищников при помощи их кибер-ДНК, извлечённой из их окаменелых останков. Все клонированные им предаконы были отправлены на Землю, чтобы охранять залежи энергона до тех пор, пока десептиконы не вернутся за ними. Ждать, однако, пришлось слишком долго, и к моменту прибытия отряда Мегатрона на Землю предаконы уже и там успели вымереть, но их существование на Земле стало основой для человеческих мифов и легенд. Тогда Шоквейв возобновил свои эксперименты с генным материалом предаконов и создал нового, самого страшного из всех — огнедышащего гиганта Предакинга, способного к трансформации в робота. Планировалось создание целой армии предаконов, но затем было решено отказаться от этой затеи, поскольку возникло опасение, что таких сильных и своенравных существ будет слишком трудно держать в повиновении. Однако по возвращении с Земли Шоквейв при помощи Старскрима вырастил ещё двух предаконов — Скайлинкса и Даркстила, которые в дальнейшем объединились с автоботами и сражались бок о бок с ними, защищая Кибертрон от террорконов — зомби-воинства Юникрона в теле ожившего Мегатрона, который стал Гальватроном.Согласно комиксам Titan Magazines, Старскрим втайне от всех создал собственного предакона — Тантрума, но вскоре вынужден был сам же уничтожить своё творение.

Известные предаконы

The Transformers 

 Рэмпейдж () — форма механического тигра
 Тантрум () — форма механического быка
 Рейзорклоу () — форма механического льва
 Дайвбомб () — форма механического орла
 Хедстронг () — форма механического носорога

Beast Wars 

 Мегатрон () — форма тираннозавра, затем — дракона
 Динобот () — форма ютараптора; был предаконом только в первой серии, затем перешёл на сторону максималов
 Скорпонок () — форма скорпиона
 Тарантулас () — форма тарантула; затем приобрёл добавочную альт-форму мотоцикла
 Террорзавр () — форма птеранодона
 Оспинатор () — форма осы
 Блэкарахния () — форма паука «чёрная вдова»; в дальнейшем примкнула к максималам.
 Инферно () — форма огненного муравья
 Квикстрайк () — форма, состоящая из смеси скорпиона и кобры
 Рэмпейдж () — формы королевского краба и танка; бывший максимал, известный как «Протоформа X».
 Рэведж () — формы чёрной пантеры и аудиокассеты; бывший десептикон и «кассетник» Саундвейва.
 Динобот II () — форма трансметаллического ютараптора; клон первоначального Динобота, созданный Мегатроном с применением технологии Вок

Трансформеры Битвы Зверей 2 
 Гальватрон - форма дракона и танка-дрели
 Мегасторм - форма танка, позже - гигантского годзиллоподобного монстра (в этой форме именуется Гигастормом)
 Старскрим - форма самолета, затем - акулы (в этой форме именуется Хэллскримом)
 БиБи - трёхрежимник с формами самолёта и танка, затем волка (в этой форме именуется МаксБи). Вместе со Старскримом образует малый гештальт - боевой самолёт под названием Формация Скрим
 Дирдж - форма самолета, затем - оса (в этой форме именуется Дирджганом)
 Траст - форма самолета, затем - велоцераптор (в этой форме именуется Трастором)

Beast Machines

Robots in Disguise

Transformers: Prime 
 Предакинг () — форма дракона
 Даркстил () — форма дракона, внешне напоминающего механического грифона.
 Скайлинкс () — форма дракона.

Литература 
 Mark Bellomo. Transformers: Identification and Price Guide Krause Publications, 2007 ISBN 978-0-89689-445-7

Ссылки

Примечания 

Вымышленные разумные расы

Персонажи «Эры зверей»
Персонажи «Трансформеров»